Bodi – villaggio nel comune di Bassila, Benin 
 Luigi Bodi (1934) –  ex calciatore italiano